Igor Čikl (* 29. října 1964 Brno) je bývalý český hokejový útočník.

Hokejová kariéra 
V československé lize hrál za TJ Zetor Brno a HC Olomouc. V dánské lize hrál za IK Odense a ve slovenské lize za Iskru Banská Bystrica. V nižších soutěžích hrál i za TJ Lokomotiva Ingstav Brno, Duklu Jihlava „B“, HC Rondo Brno a HC eD's System Senators Rosice.

Klubové statistiky

Externí odkazy 
 
 Od Rudé hvězdy ke Kometě
 Nejlepší hráč Komety všech dob

Českoslovenští lední hokejisté
Čeští lední hokejisté
Hráči HC Kometa Brno
Hráči HC Olomouc
Hráči SK Královo Pole
Hokejisté HC Banská Bystrica
Hráči HC Rosice
Hokejisté Odense Bulldogs
Narození 26. října
Narození v roce 1964
Narození v Brně
Žijící lidé
Muži